Sunshine superman (album van Donovan)
Sunshine superman (single van Donovan)